The Temple (club), een voormalige discotheek in Destelbergen
 The Temple (attractie), een attractie in LegoLand.

Zie ook
 Tempel (doorverwijspagina)
 Temple (doorverwijspagina)
 Le Temple (doorverwijspagina)